Домашние голуби различны по цвету, форме тела, рисунку и структуре оперения, летным способностям. Условно по практическому применению все домашние голуби разделены на четыре основные группы:
 Спортивные (почтовые)
 Декоративные
 Летные — гонные
 Мясные

При оценке по стандартам на международных европейских выставках голубей обычно применяют немецкую классификацию 1978 г., а именно:
 Формовые
 Бородавчатые
 Куриные
 Дутыши
 Цветные
 Барабанщики
 Структурные
 Совиные
 Турманы и Высоколётные

В 1982 г. ведущие голубеводы московского клуба, учитывая основные особенности, присущие ряду пород голубей отечественного происхождения, разделили их на 7 групп:
 Чистые
 Короткоклювые турманы
 Гонные
 Высоколетные
 Бойные
 Трубачи-барабанщики
 Статные
 Вислокрылые
 Качуны
 Одноцветные
 Пестрые
 Трясуны
 Цветнобокие
 Цветногрудые
 Цветнохвостые

В России известный орнитолог профессор С. Петефи разделяет породы на 12 групп:
 Простые (сизари)
 Полевые, или цветные
 Великаны
 Курообразные
 Трубачи-барабанщики
 Кудрявые
 Якобины
 Павлины
 Чайки
 Дутыши
 Бородавчатые
 Летные и кувыркающиеся

У голубеводов Чехии и Словакии имеется своя условная классификация, которая предусматривает разделение всех пород домашних голубей на 8 групп:
 Полезные
 Крупные
 Куриные
 Дутыши (крупные, средние, мелкие)
 Декоративные (цветные, чайки, барабанщики, структурные)
 Бородавчатые
 Летные (турманы — короткоклювые, среднеклювые, длинноклювые)
 Спортивные (почтовые)

См. также 
 Список пород голубей

Ссылки 
 В. А. Романов, О. К. Разбесов «Голубеводство» 
 Архив Федерации Голубеводов России